Blaireau puant ou blaireau-puant peut faire référence à différents blaireaux, des mammifères qui font partie des Mustélidés et qui dégagent une odeur nauséabonde quand ils sont en danger.

 l'espèce Mellivora capensis, ou ratel
 les espèces du genre Mydaus

Notes et références 

Carnivore (nom vernaculaire)
Mephitidae
Mustelidae
Nom de carnivore ambigu